Albert Sanschagrin (1911-2009) est un évêque de Saint-Hyacinthe.
Joceline Sanschagrin est une romancière, dramaturge, auteure de littérature pour la jeunesse, journaliste et communicatrice québécoise née le .